Владисла́в Дми́триевич Ивано́в (6 февраля 1929, Шенкурск, Северный край, РСФСР, СССР — 30 июля 2022, Архангельск) — деятель образовательной сферы в Архангельской области, с 1963 по 2006 год, на протяжении 43 лет — бессменный директор средней школы № 6 города Архангельска (с 1995 года — муниципального образовательного учреждения «Общеобразовательная гимназия № 6»). Заслуженный учитель РСФСР (1975), Почётный гражданин Архангельска.

Биография 
Владислав Иванов родился 6 февраля 1929 года в Шенкурске. В 1951 году окончил историко-филологический факультет Архангельского государственного педагогического института им. М. В. Ломоносова, после чего два года служил в органах МГБ.

В 1953 году пришёл работать в среднюю школу № 22 города Архангельска, где работал на должности учителя истории до 1958 года. Затем с 1958 по 1961 год работал директором архангельской средней школы № 4.

С 1961 по 1963 год занимал пост второго секретаря Октябрьского райкома КПСС Архангельска.

В 1963 году назначен директором средней школы № 6 города Архангельска. Под его руководством, школа в 1995 году получила статус гимназии, а в 2001 году была признана «Школой Года» в рамках конкурса Министерства образования РФ. Все выпускники гимназии, а также коллеги Владислава Дмитриевича, помнят его неповторимый стиль руководства и преподавания, подразумевающий строгую логику, глубоко научный подход, умение видеть главное. В стенах школы его многие годы называли коротко и уважительно — Шеф. Иванов всегда отличался необыкновенной работоспособностью, профессионализмом, обязательностью, творческим подходом, неиссякаемой энергией. Именно под его умелым руководством, шестая школа стала одной из лучших в городе, собрав блистательный педагогический состав. Владислав Дмитриевич также является создателем музея истории школы, автором книги «История одной школы» (2003), посвящённой ученикам и учителям гимназии. В 1999 году по инициативе Иванова в гимназии был создан общественный фонд поддержки и содействия педагогам и учащимся гимназии. Правление и попечительский совет фонда оказывают неоценимую помощь в материально-техническом обеспечении учебно-воспитательного процесса.

В 2006 году Иванов покинул пост директора 6-й гимназии после 43 лет работы на этой должности. 1 сентября 2006 года он передал символический ключ и эстафету руководства новому директору — Владимиру Уткину.

В 2007 году Владислав Иванов, будучи членом общественного совета Архангельска, поддержал мэра Архангельска Александра Донского, участвовавшего в телепередаче «К барьеру» против Александра Хинштейна.

Владислав Дмитриевич также является автором книги о родной гимназии — «История одной школы». Первое её издание вышло в 2003 году, второе он специально подготовил к 75-летию гимназии — в 2012 году. Сам Иванов, так презентовал свою книгу:
История по определению солидных энциклопедических словарей означает расследование, установление и объяснение фактов прошлого, словесное изложение их на бумаге, чтобы прошедшие события не были забыты. На изложение событий о шестой школе полное право принадлежит автору, потому что в этой школе я отработал директором сорок два года восемь месяцев и три дня. Эти годы были годами борьбы с самим собой, с обстоятельствами, соперниками и некоторыми чиновниками от образования. Все достижения школы — заслуга тех учителей, что заложили традиции вооружения учащихся глубокими и прочными знаниями. Я очень благодарен всем своим выпускниках за помощь в издании книги

30 ноября 2012 года в рамках торжественного мероприятия, посвящённого 80-летию высшего педагогического образования в Архангельской области, Владислав Дмитриевич Иванов, будучи почётным доктором ПГУ, получил также диплом почётного доктора Северного (Арктического) Федерального Университета им. М. В. Ломоносова.

Скончался 30 июля 2022 года.

Награды и звания

Награды 
 орден Ленина (1981)
 орден Трудового Красного Знамени (1971)
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 знак «Отличник народного просвещения»
 Золотой почётный знак «Общественное признание» Национального Фонда «Общественное Признание» (2000)

Звания 
 Заслуженный учитель РСФСР (1975)
 Почётный гражданин Архангельска (1995)
 Почётный доктор Поморского государственного университета (2001)
 Почётный доктор Северного (Арктического) Федерального Университета им. М. В. Ломоносова (2012)
 Профессор педагогики Лиги Возрождения культуры (ЮНЕСКО, 2004)

Семья 
 Был женат, имел сына и дочь; сын — учёный-физик, академик РАН Сергей Владиславович Иванов (род. 1955)

Увлечения 
 Увлекался краеведением, спиннинговой рыбалкой.

Примечания

Ссылки 
 Владислав Иванов: мысли о земляках — статья в газете «Важский край»
 Поздравление Владислава Иванова с 80-летием от мэрии Архангельска

Отличники народного просвещения
Почётные граждане Архангельска